Ciwaru kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ciwaru (administrativ by i Indonesien, lat -7,22, long 106,48), Jawa Barat, 
 Desa Ciwaru (administrativ by i Indonesien, lat -7,08, long 108,63), Jawa Barat, 
 Kecamatan Ciwaru, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar